Le nom de Naumann peut désigner :

Patronymes 
Le nom Naumann est porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Carl Naumann (1903-1979), entomologiste allemand.
 Carl Andreas Naumann (1786-1854), ornithologue allemand.
 Einar Christian Leonard Naumann (1891-1934), botaniste suédois spécialiste du phytoplancton.
 Erich Naumann (1905-1951), policier allemand, membre de la SS.
 Friedrich Naumann (1860-1919), homme politique allemand.
 Friedrich Gotthard Naumann (Blasewitz 1750 - Ansbach 1821), peintre allemand
 Heinrich Edmund Naumann (1854-1927), géologue et paléontologue allemand
 Johann Andreas Naumann (1744-1826), ornithologue allemand.
 Johann Friedrich Naumann (1780-1857), ornithologue allemand.
 Johann Gottlieb Naumann (1741-1801), compositeur allemand.
 Joseph Naumann (1949-), prélat américain.
 Karl Friedrich Naumann (1797-1873), géologue allemand.
 Virginia Naumann-Gungl (1848-1915), soprano allemande d'origine hongroise.
 Werner Naumann (1909-1982), propagandiste Nazi, chef du Propagandaministerium de Joseph Goebbels.

Toponymes 
Dans les îles Kerguelen il existe :
 Le glacier Naumann, à l'est du glacier Cook
 Les lacs Naumann, alimentés par le glacier Naumann
 La rivière Naumann, émissaire des lacs Naumann

Homonymie de patronyme
Patronyme germanique
Patronyme allemand
Patronyme lorrain